Горан Иванишевић је освојио турнир. У финалу је победио Алберта Косту резултатом 6:4, 6:3.

Носиоци 

  Томас Мустер (прво коло)
  Томас Енквист (четвртфинале)
  Џим Куријер (прво коло)
  'Горан Иванишевић (победник)

<li>  Вејн Фереира (четвртфинале)
<li>  Марк Росе (прво коло)
<li>  Андреј Медведев (друго коло)
<li>  Гилберт Шалер (прво коло)

Жреб

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 1996.
Тенис 1996.